Hilldale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hilldale (Delaware)
 Hilldale (Kansas)
 Hilldale (Missouri)
 Hilldale (Pennsylvania)
 Hilldale (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Hilldale (Lancashire)

Siehe auch:
 Hillsdale